Macy kan som auktorsförkortning betyda:

 Joan M. Macy
 Ralph W. Macy

Robotskapade auktorsförkortningar